Аас — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Аас, Таави (род. 1966) — эстонский политический деятель.
 Аас, Эйнар (род. 1955) — норвежский футболист.

См. также